Абрами́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Абрамидзе, Валери Бурдуевич (род. 1980) — грузинский футболист.
 Абрамидзе, Павел Ивлианович (1901—1989) — советский военачальник, генерал-майор.